Sankt Peders (parochie, Næstved)
Sankt Peders (parochie, Randers)
Sankt Peders (parochie, Slagelse)
Sankt Peders (parochie, Vejen)